Ivo Pavić (Lemeš (Sombor, Srbija), 20. kolovoza) - nagrađivani aktivist za pošumljavanje Srbije.

Rođen je 20. kolovoza u Lemešu. Član je i volonter „Pokreta gorana” od osnivanja do danas. Sudjelovao je u brojnim akcijama pošumljavanja goleti diljem Srbije. Također je sudjelovao u akcijama pošumljavanja putnih mreža, neplodnog zemljišta, ozelenjavanja naseljenih mjesta, poduzeća, ustanova i drugo. Za ovaj rad, Komisija Grada Sombora za sprovođenje postupka za utvrđivanje prijedloga za dodjelu povelje i nagrade između sedam prijavljenih kandidata nagradila ga je Listopadskom nagradom 2015. godine.

Izvori 

Životopisi, Sombor
Okolišni aktivisti
Lemeš (Sombor, Srbija)
Zaštita okoliša u Srbiji
Srbijanski aktivisti
Šumarstvo